Breuel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Breuel (* 1937), deutsche Landespolitikerin (CDU)
 Ludwig Breuel (1897–1973), deutscher Fußballspieler
 Nikolaus Breuel (* 1960), deutscher Unternehmer und Manager

Siehe auch:
 Breul